АО «Трансинжстрой» — российская строительная компания, один из основных подрядчиков строительства Московского метрополитена и других сложных инженерных объектов в Москве и Московской области. Предположительно, компания имеет непосредственное отношение к строительству секретных подземных бункеров и линий метро-2. Полное наименование — Акционерное общество по строительству транспортных и инженерных сооружений «Трансинжстрой». Штаб-квартира расположена в городе Москве.

История 

Управление строительства 10А (ныне АО «Трансинжстрой») было образовано в составе Министерства транспортного строительства СССР 23 мая 1955 г. по постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР, когда в послевоенные годы потребовалось увеличить объёмы строительства транспортных, гидротехнических и иных инженерных объектов.

В первый же год существования были созданы ряд строительно-монтажных подразделений, промышленно-производственная база и жилые городки в городе Одинцово с необходимой инфраструктурой, получившие в последующие годы значительное развитие и совершенствование.

Уже в 50-60 годы организацией были построены сложные инженерные сооружения, обладающие принципиально новыми по тому времени техническими характеристиками, в том числе шахтные пусковые установки ракет в сложных климатических и геологических условиях.

Построены ряд железнодорожных, автодорожных и мелиоративных тоннелей, таких как Вахш-Яванский длиной 7,2 км и Оби-Киикский длиной 5,6 км для орошения Яванской долины в Таджикистане, тоннели Большого Ставропольского канала длиной 27,6 км для орошения 220 тыс. га засушливых земель, тоннель для автомобильного движения под Пушкинским перевалом в Армении. Было также построено и реконструировано в разных точках страны большое количество объектов для министерств финансов, связи, энергетики и электрификации, здравоохранения. Коллектив АО «Трансинжстрой» оказывал помощь в пуске 1-ой очереди метрополитена в Екатеринбурге, принимал участие в становлении коллективов метростроителей в городах Харькове и Ереване. В 1986 году специалисты  организации принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В прошедшие годы для Московского метрополитена было построено 15 станций и около 90 км перегонных тоннелей, в том числе станции Баррикадная с пересадочным узлом на станцию Краснопресненская, станции Улица 1905 года Таганско-Краснопресненской линии, пересадочный узел станции Киевская с кольцевой на Арбатско-Покровскую линию. АО «Трансинжстрой» являлся генеральным подрядчиком и проектировщиком строительства станций Парк Победы Арбатско-Покровской линии, Борисово, Шипиловская, Зябликово Люблинско-Дмитровской линии и Новокосино Калининской линии Московского метрополитена. 16 марта 2017 г. состоялось торжественное открытие сразу трех станций: «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» Калининской линии.

В ряде СМИ публиковалась информация о том, что наряду со строительством некоторых станций и участков линий Московского метрополитена, именно ОАО «Трансинжстрой» занимается строительством и поддержкой инфраструктуры секретного метро-2 и подземных бункеров на территории Москвы. Например, в списке известных спецобъектов в центре Москвы, наряду со зданиями спецслужб и силовых структур, фигурируют так называемые «объекты метростроения ОАО Трансинжстрой», существующие в течение продолжительного времени и расположенные в местах, где строительство новых участков пассажирских линий Московского метрополитена не ведётся. Частичным подтверждением этого является инцидент с арестом группы диггеров, подозреваемых в разглашении государственной тайны за публикацию фотографий и сведений о подземных объектах специального строительства, на которые они проникли через шахтный ствол строительной площадки «Трансинжстроя».

Наряду со строительством подземных и транспортных объектов, компанией также построены многоэтажные здания и объекты социальной инфраструктуры в городе Одинцово Московской области. Возведены мемориал «Храм Памяти» на Поклонной горе, станция спутниковой связи «НТВ+» в Останкино, реконструирована церковь во имя Гребневской Иконы Божией Матери в г. Одинцово, восстановлен памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Запроектированы уникальные конструкции железнодорожного и автомобильных тоннелей третьего транспортного кольца на участке от Андреевского моста до площади Гагарина.

За успешное выполнение плановых заданий и творческий вклад в создание уникальных объектов организация награждена Орденом Ленина и Орденом Трудового Красного Знамени. Пяти работникам присвоено звание Героя Социалистического Труда, свыше 5 тысяч человек награждены орденами и медалями СССР и Российской Федерации, многим присвоены почетные звания лауреатов Ленинской премии, Государственной премии СССР и Российской Федерации, премии Совета Министров СССР, звания Заслуженных строителей, Заслуженных экономистов, Заслуженных изобретателей, Почетных строителей России и Почетных строителей города Москвы.

Структура (филиалы компании) 

 Бюро комплексного проектирования (БКП);
 Строительно-монтажное управление № 153 (СМУ-153);
 Строительно-монтажное управление № 154 (СМУ-154);
 Строительно-монтажное управление № 158 (СМУ-158);
 Строительно-монтажное управление № 161 (СМУ-161);
 Строительно-монтажное управление № 162 (СМУ-162);
 Управление производственно-технологической комплектации «Спецстройкомплектация» (УПТК);
 Управление транспорта и механизации (УТМ);
 Строительно-эксплуатационное управление (СЭУ).

Руководство 

Должность Начальника «Управления 10А» занимали:
 май 1955—1959 гг. — Крае́вский Николай Константинович.
 1959—1969 гг. — Самоду́ров Михаил Афанасьевич.
 1969—1972 гг. — Власов Юрий Евгеньевич.
 1972—1979 гг. — Бу́рцев Павел Семёнович.
Должность Генерального директора занимали:
 1979—2006 гг. — Ю́рий Рахма́нинов.
 2006—2012 гг. — Сергей Елгаев.
2012-2013 гг. - Савин Д.В.
 2014—2015 гг. — Николай Кутьин.
 2015—2016 гг. — Анатолий Гончаров.
 2016—2018 гг. — Ломоносов Сергей Михайлович.
 2018— н.в. — Перфилов Олег Викторович.

Примечания

Ссылки 
 Одинцово — столица Трансинжстроя

Компании Москвы
Московский метрополитен
Компании Московской области
Одинцово
Строительные компании России